CYM est un code qui peut signifier :
 Îles Caïmans, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 Cymraeg ou Gallois, la langue du Pays de Galles, selon le code ISO 639-2 et ISO/DIS 639-3 ;
 Pays de Galles (non officiel), selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 , en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports,

Code